Шмуэль Зигельбойм (21 февраля 1895, деревня Боровица, Люблинская губерния — 11 или 12 мая 1943, Лондон) — польско-еврейский политик-социалист, член Бунда.

Биография 
Родился в многодетной семье домашнего учителя, в 11 лет ему пришлось бросить школу и начать работать.

В юношеские годы стал членом Бунда, в 1924 г. стал членом его Центрального комитета, с 1936 года возглавлял отделение Бунда в Лодзи и был избран в муниципалитет этого города.

После начала Второй мировой войны перебрался в Варшаву, где стал одним из 12 польских общественных деятелей (среди них два еврея), взятых немцами в заложники, но затем освобожденных. Был членом Юденрата Варшавы, в октябре-декабре 1939 года участвовал в создании подпольной организации.

В конце 1939 года Зигельбойм сумел бежать от грозящего ареста в тогда ещё нейтральную Бельгию, где стал членом исполнительного комитета Социалистического рабочего интернационала по расследованию преступлений, совершенных нацистами против евреев в Польше.

После немецкого вторжения в Бельгию в мае 1940 года Зигельбойм бежал в Париж, а после оккупации немцами Франции в сентябре 1940 года смог бежать в Нью-Йорк. В марте 1942 года он был направлен в Лондон в качестве представителя Бунда в Национальном Совете польского правительства в изгнании.

В последние годы жизни предпринимал усилия для того, чтобы проинформировать западных Союзников о Холокосте и заставить их попытаться спасти европейских евреев от уничтожения нацистами. Для этого он выступал на радио и проводил встречи. Одной из последних попыток Зигельбойма привлечь широкое внимание к проблеме стал его буклет «Stop Them Now. German Mass Murder of Jews in Poland», опубликованный на английском языке.

11 или 12 мая 1943 года покончил с собой, отравившись амобарбиталом, получив известия о ликвидации Варшавского гетто и гибели там своих близких, бесплодности Бермудской конференции Союзников, а также в знак протеста против бездействия политиков.

После смерти 
Тело Зигельбойма было кремировано в знак символического протеста и единения с миллионами погибших во время Холокоста. В 1959 году его оставшийся в живых сын обнаружил останки в сарае на еврейском кладбище Голдерс-Грин в Лондоне. Поскольку Зигельбойм был кремирован, религиозная община не разрешила захоронить его прах на еврейском кладбище. При содействии американского еврейского рабочего движения останки Зигельбойма были доставлены в США и захоронены на Новом кладбище Маунт-Кармел в Риджвуде, штат Нью-Йорк в 1961 году.

Награда 
В 1998 году Шмуль Зигельбойм был посмертно награжден командорским крестом со звездой Ордена Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 
 The Last Letter From Szmul Zygielbojm, The Bund Representative With The Polish National Council In Exile, May 11, 1943
 Suicide telegram sent to Emanuel Nowogrodski, now at the YIVO Institute for Jewish Research in New York
 Ruwin Zigelboim, Al Kiddush HaShem [In the sanctification of God’s name], Dedicated to the Illustrious Memory of my brother, Shmuel Mordekhai (Arthur) Zigelboim, Commemoration Book Chelm (Translation of Yisker-bukh Chelm, published in Yiddish in Johannesburg, 1954), pp. 295—302.f
 Szmul Mordekhai «Artur» Zygielbojm, The Terrible Choice: Some Contemporary Jewish Responses to the Holocaust.
 Papers of Shmuel Mordkhe (Artur) Zygielbojm.; RG 1454; YIVO Institute for Jewish Research, New York, NY.

Варшавское гетто
Члены Бунда
Социалисты Польши
Смерть в знак протеста
Самоубийцы, принявшие яд